Die Welsh Premier Football League 2006/07 war die 15. Spielzeit der höchsten walisischen Fußballliga. Sie begann am 18. August 2006 und endete am 21. April 2007.

Titelverteidiger The New Saints FC gewann zum dritten Mal in Folge die Meisterschaft.

Modus 
17 Mannschaften spielten aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander. Jedes Team bestritt dabei 32 Saisonspiele. Der Tabellenletzte stieg ab.

Abschlusstabelle

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Torschützenliste

Weblinks 
 Wales – List of Champions (englisch)
 Die Geschichte des JD Cymru Premier Golden Boot (englisch)
 Ergebnisse auf rsssf.com, abgerufen am 21. Mai 2013
 Torschützenkönige auf rsssf.com, abgerufen am 21. Mai 2013

Einzelnachweise 

2006
Fußballsaison 2006/07